Matzen steht für:

 ungesäuertes Brot, siehe Matze

Orte:
 Matzen (Bitburg), Stadtteil von Bitburg, Deutschland
 Matzen-Raggendorf, Marktgemeinde im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Matzen (Gemeinde Matzen-Raggendorf), Ortschaft von Matzen-Raggendorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Matzen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Matzen (1904–1986), deutscher Politiker (Schleswig-Holstein-Block)
 Jens Matzen (1914–1980), deutscher Seeoffizier und Bürgermeister von Morsum
 Johannes Matzen (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Peter Friedrich Matzen (1909–1986), deutscher Orthopäde 
 Raymond Matzen (1922–2014), französischer Dichter und Linguist

Siehe auch:
 Schloss Matzen
 Madsen
 Mazen
 Matson
 Mattson
 Mattsson